Robert Bratton ist der Name folgender Personen:

* Robert Franklin Bratton (1845–1894), US-amerikanischer Politiker
 Robert L. Bratton (1918–2008), US-amerikanischer Tontechniker